Саттер () — англомовне прізвище.

Відомі носії:
 Браян Саттер — канадський хокеїст.
 Брент Саттер — канадський хокеїст.
 Девід Саттер — американський журналіст та публіцист.
 Джейсон Саттер — американський музикант.
 Джон Саттер — американський піонер «дикого Заходу», авантюрист і підприємець швейцарського походження.
 Дуейн Саттер — канадський хокеїст.
 Річ Саттер — канадський хокеїст.
 Рон Саттер — канадський хокеїст.

Див. також 
 Родина Саттерів

 
Англійські прізвища